Música:
Eblen Macari Graniel Compositor i intèrpret mexicà contemporani.
 Jeanette Macari Graniel Cantant i actriu mexicana.
 Religió:
vegeu també: Sant Macari
Macari Crisocèfal, bisbe i escriptor eclesiàstic
Macari de Constantinoble Patriarca ecumènic de Constantinoble
 Macari Major, asceta egipci i sant.
Macari d'Alexandria, eclesiàstic egipci i sant
 Macari d'Ancira, arquebisbe grec.
Macari d'Antioquia, patriarca d'Antioquia 
 Macari d'Antioquia d'Armènia, sant.
Macari Deixeble o Macari de Pispir, deixeble de Sant Antoni
 Macari de les Cel·les, asceta egipci.
Macari I de Jerusalem, bisbe de Jerusalem del 314 al 333
 Macari II de Jerusalem, patriarca de Jerusalem el 552 i per segona vegada del 564 al 575.
Macari Macres o Macra o Macre, monjo grec del Mont Atos del segle XV
 Macari Magnes, escriptor religiós grec.
Macari Escriptor de Martiris, escriptor religiós grec.
 Macari Monjo, monjo romà 
 Militars:
Macari d'Esparta, militar espartà.